Hildéric, Ildéric ou Childéric (en latin : Hildericus, Ildericus ou Childericus) est un anthroponyme masculin d'origine germanique composé des éléments hild « combat, bataille » (proto-germanique *hildiz, vieux norrois  hildr), et ric « fort, puissant, brave » (proto-germanique *rīkijaz, gotique reiks), « puissant au combat » ; diffusé dans l'Empire romain d'Occident par les envahisseurs germaniques, il tomba en désuétude après le . Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Hildéric, nom de plusieurs rois francs mérovingiens des  ;
 Hildéric, roi des Vandales d'Afrique (523–530) ;
 Hildéric, comte wisigoth de Nîmes (cité en 673) ;
 Hildéric, duc lombard de Spolète (739–740) ;
 Hildéric, abbé de Lobbes (800–814) ;
 Hildéric, abbé du Mont-Cassin (cité en 834) ;
 Hildéric, abbé de Saint-Amand (847–852).

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom germanique